Pseudamphidraus — устаревший род пауков скакунов, представители которого на данный момент расформированы по другим родам. В состав рода включали два вида из Гвианы. Род был создан в 1947 году итальянским энтомологом и арахнологом Ludovico di Caporiacco.

Этимология 
Название рода скомбинировано из слов  — "ложный", и + название рода пауков-скакунов Amphidraus.

Виды 
В состав рода входили:
 P. niger Caporiacco, 1947 — теперь: Noegus niger (Amycinae)
 P. variegatus Caporiacco, 1947 — перенаправлен: Marma nigritarsis (Amycinae)

Литература 
 Ruiz, Gustavo R.S.; Brescovit, Antonio D. & Lise, Arno A. (2007): On the taxonomy of some neotropical species of jumping spiders described by Caporiacco (Araneae, Salticidae). Revista Brasileira de Zoologia 24(2): 376-381. PDF

Ссылки 
 Platnick, Norman I. (2009): The world spider catalog, version 9.5. American Museum of Natural History.

Животные по алфавиту
Пауки-скакунчики
Роды паукообразных